

Cinema 
 Native – film di fantascienza del 2016 diretto da Daniel Fitzsimmons

Musica 
 Native – gruppo musicale francese
 Native – album degli OneRepublic del 2013